

Anno 
 785 o 785 a.C.

Codici 
 785 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Fitz-Randolph Observatory, di Princeton, nella Contea di Mercer (New Jersey), degli USA

Matematica 
 785 – numero